Campen (Krummhörn), een Oost-Fries dorp in de Duitse gemeente Krummhörn, Nedersaksen
Campen (computerspel), een term uit computerspellen
Camperlandpolder, polder  in de Nederlandse provincie Zeeland

Zie ook 
Poppenschouwburg Van Campen, een poesjenellentheater ("poesje", marionettentheater) in Antwerpen, zie Poesje
Van Campen, voor personen en instellingen met de naam (Van) Campen (doorverwijspagina)